Dimethylsulfide
Documentmanagementsysteem
Identificatiesyndroom, Engels acroniem DMS
Dynamisch-mechanische spectroscopie